Погоновка — топоним в Барвенковском районе Харьковской области Украины:

 Погоновка — село Богодаровского сельского совета.
 Погоновка — в прошлом отдельный населённый пункт Григоровского сельского совета, присоединён к селу Малолетки в 1970-х годах.